Pfiffikus steht für:

 Pfiffikus (Hörspielserie), eine Hörspielserie aus dem Jahr 1989
 Phenylarsindichlorid, ein chemischer Kampfstoff
 Spitzname des Mini-Mokicks Honda CZ 100

Siehe auch:
 Johann und Pfiffikus, eine Comic-Reihe des belgischen Zeichners Peyo